Влади́мир Григо́рьевич Чупри́на (; род. 11 августа 1940, село Хорлы Каланчакского района Херсонской области) — украинский советский живописец и общественный деятель. Народный художник Украины (1998). Почётный академик Национальной академии искусств Украины (2015). Профессор. Заведующий кафедрой изобразительного искусства Херсонского государственного университета. Почётный гражданин Херсона. Один из инициаторов открытия Херсонского областного художественного музея имени Алексея Шовкуненко.

Биография 
Владимир Григорьевич Чуприна родился 11 августа 1940 года в селе Хорлы Каланчакского района Херсонской области. С 1953 года учился в Республиканской художественной школе в Киеве. В 1972 году окончил Киевский государственный художественный институт по специальности «Теория и история искусства». Его учителями были П. А. Белецкий, А. А. Шовкуненко. Работал старшим научным сотрудником в Херсонском краеведческом музее.

С 1987 года стал членом Национального союза художников Украины. С 1975 по 2000 год Владимир Григорьевич возглавлял Херсонское областное управление культуры. С 2000 года на должности заведующего кафедрой изобразительного искусства Херсонского государственного университета. В 2001 году победил в Международном конкурсе «Золотая фортуна». С 2001 года стал академиком Калифорнийской академии наук, образования и культуры.

С 2015 года стал почётным академиком Национальной академии искусств Украины.

Творчество

Картины 
 Серии работ: «Моршин зимний», «Пейзажи Крыма», «Лиман в Станиславе», «Херсонская степь», «Старая архитектура Украины» и другие;
 Течение времени (1997);
 Симферополь (1987);
 Пионы (1990);
 Дочь (2000).

Выставки 
Первая персональная выставка прошла в 1985 году. Впоследствии персональные выставки прошли в Киеве, Херсоне, Новой Каховке, Николаеве, а также в Польше, Австрии, Германии.

Редактор 
 Альбом «Херсонский художественный музей» (1987);
 Альбом «Южная красота Украины» (1998);
 Альбом «Художники Херсонщины» (2002).

Награды 
 Орден «За заслуги» ІІІ степени (2013).
 Народный художник Украины (1998).
 Заслуженный художник Украины (?).

Семья 
Сын — Борис Чуприна, режиссёр, драматург, сценограф, народный артист.

Литература 
 Чуприни //  — С. 637.
 Федорук О. Акварелі Володимира Чуприни / Олександр Федорук // Степ : лiт.-худож. альм. — Херсон, 2016. — № 23. — С. 90-94 : кольор. іл.
 Херсонська організація Національної спілки художників України // Прекрасне існує вічно… кат. творч. спілок м. Херсона. — Херсон, 2017. — С. 37-47.
 Херсонський державний університет: сторічна історія на шляху в майбутнє : ювіл. вид. / [Ю. І. Бєляєв та ін.]. — Херсон : Айлант, 2019. — 207 с.
 Володимиру Чуприні виповнилося 70 // Вгору. — 2010. — 12 серп.(№ 32). — С. 16.
 Заслуженный стипендиат // Ключи. — 2017. — 27 сент.(№ 40). — С. 2 : фот.
 У Херсонській організації НСХУ // Образотв. мистецтво. — 2013. — N 1. — С. 11.
 Чуприна Володимир Григорович // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2015 рік : бібліогр. покажч. — Херсон, 2014. — Вип. 42. — С. 48-53.

Примечания 

Художники Украины
Искусствоведы Украины
Почётные граждане Херсона
Общественные деятели Украины
Преподаватели Херсонского государственного университета
Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры